Кубок Европы ФИБА 2015/2016 () — 1-й розыгрыш Кубок Европы ФИБА, новообразованного баскетбольного турнира среди клубных команд под эгидой ФИБА. Он сменил Кубок вызова ФИБА, и его целью является занять место Еврокубка (проводимого Basketball Euroleague) как второго по значимости турнира Европы, и ФИБА просит национальные федерации заявлять свои команды в этот турнир.

Формат 
В регулярном сезоне будут участвовать 56 команд, которые будут поделены на 14 групп по 4 команды. 2 лучшие команды из каждой группы регулярного сезона и 4 лучшие команды из числа занявших третьи места выйдут в Турнир 32, где будут поделены на 8 групп по 4 команды. 2 лучшие команды из каждой группы Турнира 32 выйдут в 1/8 финала. Победители четвертьфинальных матчей выйдут в Финал четырёх.

Участники 

В скобках указано место, которое команда заняла в своём национальном чемпионате в сезоне 2014/2015 по результатам плей-офф.

Жеребьёвка

Конференция 1

Конференция 2

Регулярный сезон 

Регулярный сезон пройдёт с 27 октября по 2 декабря.

В каждой группе команды играют друг с другом дома и в гостях по круговой системе. Матчи будут сыграны 27-29 октября, 3-5 ноября, 10-11 ноября, 17-18 ноября, 24-25 ноября и 1-2 декабря.

Две лучшие команды из каждой группы и четыре лучшие команды, занявшие третьи места, выйдут в Турнир 32.

| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа B 

|}
|-
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа C 

|}
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа D 

|}
|-
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа E 

|}
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа F 

|}
|-
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа G 

|}
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа H 

|}
|-
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа I 

|}
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа J 

|}
|-
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа K 

|}
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа L 

|}
|-
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа M 

|}
| style="vertical-align:top; width:33%;"|

Группа N 

|}
|}

Расположение команд, занимающих третьи места 

|}

Турнир 32

Группа O 

|}

Группа P 

|}

Группа Q 

|}

Группа R 

|}

Группа S 

|}

Группа T 

|}

Группа U 

|}

Группа V 

|}

Плей-Офф

1/8 финал 
Первая игра одной восьмой финала была сыграна 17 февраля, а вторая — 24 февраля. Третья игра при необходимости прошла 2 марта.

Четвертьфиналы 
Первая игра четвертьфинала была сыграна 16 марта, а вторая — 23 марта. Третья игра при необходимости прошла 30 марта.

Финал четырёх 
6 апреля 2016 года было сообщено, что Финал четырёх Кубок Европы ФИБА состоится во французском городе Шалон-сюр-Сон

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

См. также 
 Евролига 2015/2016
 Кубок Европы по баскетболу 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок ФИБА Европа 2015/2016